SLC39A5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 540 амінокислот, а молекулярна маса — 56 461.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном цинку. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки